Лосинец — название населённых пунктов:

Россия 
 Лосинец — посёлок в Стародубском районе Брянской области.

Украина 
 Лосинец — село в Самборском районе Львовской области.